Дубово́е — деревня в Берёзовском районе Пермского края, с 1924 года — центр Дубовского сельского поселения.

Население: 382 чел. (2009). Ранее: 390 чел. (2002 г.), 204 чел. (1926 г.), 298 чел. (1869 г.).

Легенда 
Раньше деревня была известна под названием Дубовое поле. С этим названием связана легенда. На деревню обрушилась страшная буря, после которой было уничтожено много строений, а также деревьев. Но только одни деревья устояли после этого катаклизма — вязы. Но жители почему то решили, что это дубы. И после этого случая деревня известна как Дубовое поле. Со временем название укоротилось до Дубовое. И спустя почти 300 лет вязы всё ещё растут в деревне.

Современная история 

В 1961 году был построен водопровод в деревне.

В 1967 году состоялось открытие памятника участникам войны.

В 1983 году открылось новое здание детсада.

В 1989 году началось строительство каменного здания школы.

В 1998 году открылась новое здание основной школы.

В 2006 году открылось новое здание больницы.

В 2012 году к деревне присоединили деревню Моховое

Природные ресурсы 
Рядом с деревней найдено Высоковское месторождение нефти. Начиная с 2006 года ООО ПКФ «Селена» проводит добычу нефти со сжиганием попутного газа.
Также рядом с деревней есть две горы, на которых раньше велась добыча камня для строительства дороги.

Колхоз им. Ильича 
В феврале 1928 года стал образовываться Колхоз. Сначала он назывался колхоз «Ильич», а позже его переименовали в колхоз «им. Ильича», это название дошло и до нашего времени.
Весной 1938 года образовалась Дубовская МТС (машинно-тракторная станция), базировавшаяся в д. Перебор. На помощь колхозникам пришла техника.
В 1961 году в д. Дубовое началось строительство КЗС (комплекс зерно-сушильный), строительство каменных зданий МТФ (молочно-товарная ферма).
Сейчас колхоз специализируется на животноводстве и растениеводстве. Имеется свой машинотракторный парк, 5 молочно-товарных ферм, зерноуборочный комплекс, молочный охладительный цех.

Инфраструктура 
В настоящее время в Дубовое функционируют: начальная и основная школы, детский сад, отделение почтовой связи, филиал Сбербанка, библиотека, дом культуры, три частных магазина, больница.

Ссылки 
 Сайт Колхоза им. Ильича
Найденное упоминание в судебных записях за 1702 г. (10 страница, 52 запись)

Населённые пункты Берёзовского района (Пермский край)
Населённые пункты, основанные в 1702 году